Indonesië
 Kabola (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Alor in de provincie Oost-Nusa Tenggara
 Kabola (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Alor in de provincie Oost-Nusa Tenggara